Die World Series 1988 war die 85. Auflage des Finals der Major League Baseball zwischen den beiden kalifornischen Teams Oakland Athletics, dem Champion der American League, und den Los Angeles Dodgers, dem Meister der National League. Die Serie startete am 15. Oktober und endete am 20. Oktober 1988. Sieger der Best-Of-Seven Serie wurden die L.A. Dodgers durch einen 4:1-Erfolg.

Als MVP der World Series wurde Dodgers-Pitcher Orel Hershiser ausgezeichnet, der bei zwei Starts zwei Siege erzielen konnte.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 15. Oktober 1988 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 2 
Sonntag, 16. Oktober 1988 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 3 
Dienstag, 18. Oktober 1988 im Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 4 
Mittwoch, 19. Oktober 1988 im Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 5 
Donnerstag, 20. Oktober 1988 im Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland, Kalifornien

Einzelnachweise 

1988
Baseball 1988
Sportveranstaltung in Los Angeles
Sportveranstaltung in Oakland
Los Angeles Dodgers
Oakland Athletics